Eva Leanza Cornett – modella statunitense
 Giuseppe Leanza – arcivescovo cattolico italiano
 Nicola Leanza – politico italiano
 Umberto Leanza – giurista italiano
 Vincenzo Leanza – politico italiano